Силико има више значења:

 Силико (Сочијатипан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Силико (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику